Криофор ( «несущий барана» от  «баран» +  «несу») — эпитет Гермеса и его статуя с бараном на плечах
 Криофор () — «снабженный тараном»: таран часто украшали бараньей головой
 Криофор ( от  «холод; мороз» + ) — устройство для охлаждения воды